Могзо́н — топоним в России:

 Могзон — посёлок городского типа в Забайкальском крае.
 Могзон — станция Забайкальской железной дороги на Транссибирской магистрали в посёлке Могзон.
 Могзон — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Могзон — река в Бурятии, левый приток Витима.
 Могзон — река в Забайкальском крае, правый приток Чикоя.